Louis Le Prince se poate referi la:

Louis Aimé Augustin Le Prince, inventator francez și unul dintre pionierii cinematografiei;
Louis-Nicolas Le Prince, compozitor francez din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.